Delta Force é uma série de jogos eletrônicos do gênero tiro em primeira pessoa produzido pela NovaLogic entre os anos de 1998 e 2009. Um spin-off da série chamado Joint Operations: Typhoon Rising foi lançado em 2004, um novo jogo da série chamado Delta Force Angel Falls estava em produção, mas foi cancelado devido ao fechamento da produtora.

Jogos 

Jogos de tiro em primeira pessoa